Opération Gemse fait référence à deux opérations militaires différentes : 

 l'opération lancée en  dans le cadre de la bataille de San Matteo ; 
 l'opération lancée en  pour dégager Breslau.